Командный чемпионат Чехии по шахматам 2018/2019

Личные результаты

Vystaviste Lysa nad Labem

GASCO Pardubice

1 Novoborsky SK

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 Extraliga ČR družstev v šachu 2018/2019

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2018 год в шахматах
2019 год в шахматах